Trilogy (film), een Amerikaans drama uit 1969
 Trilogy (Emerson, Lake & Palmer), album uit 1972
 Trilogy: Past Present Future, driedelig album uit 1980 van Frank Sinatra
 Trilogy (Yngwie Malmsteen), album uit 1986
 III – Tri-Logy, album van Kingston Wall uit 1994
 Trilogy (Enigma), compilatiealbum uit 1998
 The Cure: Trilogy, driedelige live-video-registratie van The Cure uit 2002
 The Trilogy (Green Carnation), verzamelbox uit 2004
 Trilogy (ATB), album van André Tanneberger (ATB) uit 2007
 Trilogy (Faderhead), compilatiealbum uit 2010
 Trilogy (The Weeknd), album uit 2012
 Trilogy (Chick Corea), album uit 2013
 Trilogy (Ana Popović), album uit 2016

Zie ook 
 Trilogie